Joshua Branch ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Joshua Branch (Kentucky), im Knott County, 
 Joshua Branch (New Jersey), im Cumberland County
 Joshua Branch (Jones County, North Carolina)
 Joshua Branch (Transylvania County, North Carolina)
 Joshua Branch (Tennessee), im Washington County